Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Моніка Селеш і Наташа Звєрєва.

Олена Лиховцева і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Селеш і Звєрєва з рахунком 7–5, 4–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Яна Новотна (півфінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Advanta Championships 1998 of Philadelphia Doubles Draw 

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1998